ESUT ist:
 der ICAO-Code für den Flughafen Hemavan
 die Abkürzung des Magazins Europäische Sicherheit & Technik

Abkürzung